Рога́нова — фамилия.

 Роганова, Мария (род. 1990; более известна под псевдонимом Mari Ferrari) — португальский диджей и продюсер.
 Роганова, Ирина Вячеславовна (1954—2018) — российский хормейстер, дирижёр и преподаватель теоретических дисциплин.
 Роганова, Татьяна Викторовна (1959—2021; известна под псевдонимом Татья́на Поляко́ва) — российская писательница, сценарстка, автор произведений в жанре «авантюрный детектив».